Izbiska peut désigner en Pologne :

 Izbiska, village de la voïvodie de Mazovie
 Izbiska, village de la voïvodie de Silésie
 Izbiska, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Izbiska, village de la voïvodie de Poméranie